Songs of innocence and of experience (William Bolcom) - oratorium van William Bolcom, gebaseerd op onderstaand literair werk
 Songs of Innocence and of Experience - verzameling gedichten van William Blake